Matthew se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Frederick Matthew
 William Diller Matthew